Bercher je priimek več oseb:
 Jean-Henri Bercher, francoski general
 Martine Bercher, ameriški igralec ameriškega nogometa